Ромм — фамилия.

Известные носители

А 
 Ромм, Абрам Матвеевич (псевдоним Роом; 1894—1976) — советский кинорежиссёр и сценарист.

В 
 Ромм, Владимир Георгиевич (Гершонович; 1896—1937) — советский разведчик-нелегал, журналист, военком 24-й бригады 4-й стрелковой дивизии 15-й армии в период Гражданской войны.
 Ромм, Вольдемар Магнусович (1908 — ?) — советский табаковод в Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда (1949).

М 
 Ромм, Меир (1939—1998) — израильский шахматист.

Р 

 Ромм, Роза Давыдовна (1916—2001) — русский и советский композитор.

Ф 
 Ромм, Фёдор Сергеевич (род. 1985) — российский кинорежиссёр, сценарист и музыкант.

Ш 
 Ромм, Шарль Жильбер (1750—1795) — участник Великой французской революции.

Э 
 Ромм, Эммануил Ильич (1900—1951) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, дважды лауреат Сталинской премии.

См. также 
Ром (значения)